Graafland (plaats), buurtschap in de Zuid-Hollandse gemeente Molenlanden
 Graafland (geslacht), adels- en patriciërsgeslacht
 Cornelis Graafland, Nederlands predikant
 Eddy Pieters Graafland, voetballer
 Gilles Graafland, Burgemeester van Amsterdam in de 18e eeuw
 Jhr. Gilles Jan Willem Cornelis Hermanus Graafland officier, ridder in de Militaire Willems-Orde
 Hendrik Hooft Graafland (1764-1828), heer van Schotervlieland, schepen van IJsselstein, burgemeester van Utrecht
 Jhr. Isaäc Pierre Constant Graafland, schrijver onder het pseudoniem Creusesol
 Jhr. Joan Graafland (1850-1923), heraldicus
 Jhr. Mr Joan Graafland, politicus, lid notabelenvergadering 
 Ronald Graafland, voetballer